Стобенский — фамилия. Известные носители:

 Стобенский, Иван Игнатьевич (начало XVIII века — третья четверть XVIII века) — украинский мастер художественной резьбы по дереву.
 Стобенский, Игнатий (третья четверть XVII века — 1742) — украинский мастер художественной резьбы по дереву.
 Стобенский, Степан (начало XVIII века — конец XVIII века) — украинский скульптор.